Haematomma är ett släkte av lavar. Haematomma ingår i familjen Haematommataceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Haematomma